Каптан:
 Каптан, каптана — зимняя крытая повозка с дверцами в Древней Руси (России).
 Каптан (каптадин, ортоцид) — химическое средство борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений.

См. также 

 Кафтан